Натуральне число 874
 874 рік до нашої ери
 874 рік нашої ери